Venerija ima više značenja:
 Venerija (Bijela)
 Venerija (Verčeli)